Esses são os recordes climáticos de Aimorés, município brasileiro no interior do estado de Minas Gerais. As informações foram coletadas pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), que mantinha duas estações meteorológicas na cidade. Um ponto de medição, localizado próximo ao perímetro urbano e ao curso do rio Doce, a 82 metros de altitude, era de superfície convencional e esteve em operação entre 1º de junho de 1972 e 8 de julho de 2014. Já o outro local de coleta, localizado em uma área de preservação do Instituto Terra a 288 metros de altitude, é uma estação meteorológica automática que entrou em funcionamento em 5 de agosto de 2007.

Segundo o INMET, a menor temperatura registrada em Aimorés pela estação convencional (1972–2014) foi de  no dia 11 de junho de 1985, e a maior atingiu  em 31 de outubro de 2012. Já a menor temperatura máxima registrada durante um dia foi de  em 13 de julho de 1990, enquanto que a maior temperatura mínima foi de  em 4 de dezembro de 1986. O menor índice de umidade relativa do ar foi de 17% no dia 9 de junho de 1979, e o maior acumulado de precipitação em 24 horas foi de  em 24 de dezembro de 2013.

De acordo com a estação meteorológica automática (desde 2007), por sua vez, a menor temperatura registrada foi de  no dia 13 de junho de 2010, e a maior atingiu  em 31 de outubro de 2012. Já a menor temperatura máxima registrada durante um dia foi de  em 30 de julho de 2021, enquanto que a maior temperatura mínima foi de  em 12 de março de 2010. O menor índice de umidade relativa do ar foi de 14% no dia 30 de setembro de 2015, e o maior acumulado de precipitação registrado em 24 horas foi de  em 24 de dezembro de 2013. São listados os recordes anuais de ambos os pontos de coleta, com os picos de cada seção das listas em destaque com cores.

Recordes

Estação convencional (1972–2014)

Estação automática (desde 2007)

Legenda 
 
 
 
 
 n/c — Informação não publicada ou inconsistente

Ver também 
 Tabela climática de Aimorés

Ligações externas 
 Instituto Nacional de Meteorologia (INMET)

Geografia de Aimorés (Minas Gerais)
Aimores